Гемстергейс ():

 Гемстергейс, Тибериус (1685—1766) — голландский филолог и гуманист.
 Гемстергейс, Франц (Frans Hemsterhuis; 1721—1790) — голландский философ, сын Тибериуса Г.